Scholes (Bradford) – miejscowość w hrabstwie West Yorkshire (Anglia)
 Scholes (Cleckheaton) – miejscowość w hrabstwie West Yorkshire (Anglia)
 Scholes (Holme Valley) – miejscowość w hrabstwie West Yorkshire (Anglia)
 Scholes (Leeds) – miejscowość w hrabstwie West Yorkshire (Anglia)
 Scholes – miejscowość w hrabstwie South Yorkshire (Anglia)